История Франции
 Клермон-Тоннеры (Les Clermont-Tonnerre) — французское дворянское семейство из Дофине, игравшее значительную роль в истории Франции (XI век — Великая революция).
 Клермон-Тоннер (герцогство) (Duché de Clermont-Tonnerre; 1571—1573)

Персоналии
 Клермон-Тоннер, Анн-Антуан-Жюль де (1749—1830) — французский кардинал, епископ Шалона, архиепископ Тулузы.
 Клермон-Тоннер, Гаспар де (Gaspard de Clermont-Tonnerre; 1688—1781) — маршал Франции.
 Клермон-Тоннер, Гаспар Полен де (Gaspard Paulin de Clermont-Tonnerre; 1750—1842) — французский генерал армии Конде в период Французской революции.
 Клермон-Тоннер, Жюль Шарль Анри де (Jules Charles Henri de Clermont-Tonnerre; 1720—1794) — граф, потом герцог, губернатор Дофине.
 Клермон-Тоннер, Лор де (род. 1983) — французский режиссёр, сценарист и актриса.
 Клермон-Тоннер, Людовик (1761—1827) — франко-русский агроном.
 Мадлен-Шарлотта-Бонна-Тереза де Клермон-Тоннер (1635—1701), герцогиня де Пине-Люксембург, жена маршала Люксембурга.
 Клермон-Тоннер, Станислас (1757—1792) — французский политик эпохи Революции, убитый толпой.
 Клермон-Тоннер, Франсуа де (François de Clermont-Tonnerre; 1906—1979) — французский политик.
 Клермон-Тоннер, Элизабет де (Élisabeth de Clermont-Tonnerre; 1875—1954) — французская герцогиня и писательница, известная своей гомосексуальной связью с Натали Барни.
 Клермон-Тоннер, Эме Мари Гаспар де (Aimé Marie Gaspard de Clermont-Tonnerre; 1779—1865) — французский военный и политик.

См. также 
 Клермон
 Тоннер
 Тонер